Marcus Cornelius Cethegus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Cornelius Cethegus (Konsul 204 v. Chr.) († 196 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Cornelius Cethegus (Konsul 160 v. Chr.), römischer Politiker 
 Marcus Gavius Cornelius Cethegus, römischer Politiker und Senator, Konsul 170 n. Chr.